Szent Lajos
 IX. Lajos francia király (1214? – 1270, ur. 1226–1270);
 Toulouse-i szent Lajos (1274–1297) ferences szerzetes, toulouse-i püspök;
 Grignon szent Lajos (Montforti Grignon szent Lajos, 1673–1716) francia katolikus pap, hithirdető szónok.

Szent Alajos
 Gonzaga Szent Alajos (1568–1591) lombardiai őrgrófi család leszármazottja, jezsuita szerzetes.